Con el nombre de Copa Ibérica, se conocen diversas competiciones disputadas entre clubes deportivos de España y Portugal.

 La Copa Ibérica de fútbol
 La Copa Ibérica de rugby
 La Copa Ibérica de Fútbol Sala masculino
 La Copa Ibérica de Fútbol Sala femenino
 La Copa Ibérica de hockey sobre patines
 La Supercopa Ibérica de balonmano
 No confundir con: Trofeo Ibérico (prestigioso torneo de fútbol de carácter amistoso).

Copa Ibérica